

Œuvres

Bande dessinée 
 Le Juge, album de bande dessinée de Lucky Luke publié en 1959 ;
 Le Juge, la République assassinée, série de bande dessinée, par Olivier Berlion, de 2015 à 2017, sur le juge François Renaud ;

Cinéma 
 Le Juge, film belge réalisé par Théo Bergerat sorti en 1921 ;
 Le Juge, film suédois réalisé par Alf Sjöberg sorti en 1960 ;
 Le Juge, film franco-italien réalisé par Federico Chentrens et Jean Girault sorti en 1971 ;
 Le Juge, film français réalisé par Philippe Lefebvre sorti en 1984 ;
 Le Juge, film américain de David Dobkin, avec Robert Downey Jr., Vera Farmiga et Robert Duvall sorti en 2014 ;

Série télévisée 
 Le Juge, série télévisée français de Vincenzo Marano diffusée en 2005.

Autre 
Le Juge peut aussi désigner :
 Le Juge, personnage fictif de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Voir aussi